Aisby (South Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Aisby (West Lindsey) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)